

Patronyme 

 Alan Ett (né en 1952), compositeur et producteur américain ;
 Kaspar Ett (1788-1847), compositeur et organiste allemand.

Sigle 

ETT peut désigner :
 Établissement de la télévision tunisienne, un établissement public tunisien chargé de la gestion de la télévision nationale ;
 Echocardiographie Trans Thoracique ;
 enseignements techniques transversaux, pour le Baccalauréat STI2D, en France, dans l'enseignement secondaire ;
 entreprise de travail temporaire, soit les agences d'intérim. 

Homonymie d'acronyme